ГПО Минскстрой — одна из крупнейших строительных компаний Республики Беларусь.

Работает в сфере жилищного строительства на протяжении 50 лет.

Объединяет 20 крупнейших строительных и промышленных организаций Минска.

Объединение выполняет функции Заказчика, Инвестора и Генерального подрядчика по возведению каркасно-блочных, панельных домов всех серий, монолитных домов повышенной комфортности и других объектов недвижимости.

История 
1946 год — создание Главного управления по восстановлению Минска при Совете Министров БССР (Главминскстрой), начальник — И. М. Жижель (впоследствии — министр строительства Белоруссии), с непосредственным участием которого был разработан план восстановления Минска (учитывалось развитие всех отраслей городского хозяйства на 15-20 лет, планировался общий рост населения и жилой площади города до 4,5 миллионов м² при 9 м² жилья на жителя).

Создание производственного комбината «Минскстрой» (Приказ Министерства промышленного строительства Белорусской ССР № 149 от 28 марта 1969 года). В комбинат входят (по хозрасчету): стройтресты № 1, 4, 7 и 15, трест квартальной застройки, 1-й и 2-й домостроительные комбинаты, предприятия по производству деревянных, металлических и железобетонных конструкций, комплектовочные, погрузочно-разгрузочные площадки, другие имеющие отношение к строительству организации. И. М. Мозоляко был назначен начальником «Минскстроя» (одновременно и заместитель министра промышленного строительства).

1988 год- преобразование в Главминскстрой при горисполкоме

1992 год — преобразование в производственный концерн «Минскстрой».

2007 год — государственное производственное объединение.

Задачи 
 Обеспечивает организацию ритмичной и высокоэффективной работы производственных подразделений объединения и субподрядных организаций;
 Обеспечивает ввод объектов в сроки, предусмотренные договорами, соблюдение требований законодательства при ведении строительно-монтажных работ и обеспечение культуры производства;
 Организует взаимодействие генподрядных, субподрядных и эксплуатирующих организаций, заказов, строительной индустрии объединения по строительству объектов, комплексной застройки микрорайонов.
 Обеспечивает деятельность строительных организаций и промышленных предприятий объединения: в части реализации программ научно-технического прогресса, повышения конкурентоспособности строительной продукции, ее сертификации, эффективного использования производственных мощностей предприятий, энергосбережения, охраны труда и техники безопасности, культуры производства.
 Решает вопросы модернизации и технического перевооружения предприятий объединения.
 Осуществляет контроль и технический надзор за выполнением строительных работ,
 Осуществляет планово-экономическую и контрольно-ревизионную работу в объединении, направленную на повышение экономической эффективности строительного производства и промышленности, роли экономических методов управления, организует и осуществляет оперативно-статистический учет и отчетность по технико-экономическим показателям деятельности объединения.
 Занимается созданием новых межхозяйственных предприятий и организаций для обеспечения производственных, финансовых и социальных потребностей организаций объединения, участвует в работе по разгосударствлению и приватизации их имущества;
 Участвует в разработке проектов местных и республиканских программ экономического и социального развития строительного комплекса;
 Координирует и организует работу по внешнеэкономической деятельности предприятий.

Подразделения 
 ОАО МАПИД
 ОАО ТРЕСТ № 15 Спецстрой
 ОАО Стройтрест № 4
 ОАО Стройтрест № 1
 ОАО Стройтрест № 7
 ОАО Минскдрев
 ОАО МДК
 ОАО Комплект
 ОАО Минскжелезобетон
 ОАО Белгран
 ОАО Стройтрест № 35
 КУП ЗЭПК
 ОАО Оргстрой
 ОАО 122 управление начальника работ механизации
 ЗАО Автокомбинат № 2
 ОАО 927 управление специализированных сантехнических работ
 ЗАО КСП-92
 ООО "Внешминскстрой"
 ЧПУП "Спецбетонстрой"
 УП "Минскметрострой"

Газета «На стройках Минска»

Премии и награды 
 Дипломы:
 «Золотой сертификат качества» Минск, 2010
 «За стабильный бизнес» Минск, 2008
 Благодарность «От воспитанников дошкольного учреждения № 138» Минск, 2010
 Награда «За вклад в достижения футбольного клуба БАТЭ» Борисов, 2010
 Декларация качества продукции ГПО «Минскстрой» Москва, 2008

См. также 
 Минский городской исполнительный комитет

Примечания

Ссылки 
 Связь без брака. Зачем застройщикам собственные сайты?
 Каркас нового музея Великой Отечественной войны планируется возвести в Минске в текущем году
 Предприятия «Минскстроя» намерены экспортировать строительные услуги в Россию

Предприятия Минска